Układ Warszawski – pakt wojskowy państw socjalistycznych
 Układ warszawski – polski serial z 2011 roku